Сан Антонио де Егија има више значења:

 Сан Антонио де Егија, Ел Ранчито (Уанимаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Антонио де Егија (Армадиљо де лос Инфанте), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику